

Cinema 
 Treasure Planet – film d'animazione del 2002 diretto da Ron Clements e John Musker

Videogiochi 
 Treasure Planet: Battle at Procyon – videogioco del 2002 pubblicato dalla Sony Interactive Entertainment e ispirato al film Treasure Planet
 Treasure Planet – videogioco del 2002 pubblicato dalla Disney Interactive e ispirato all'omonimo film